

Населені пункти та їхні частини
 Плоніна — село в гміні Болькув Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Плоніна — село в гміні Штутово Новодворського повіту Поморського воєводства
 Плоніна — частина села Седлиська в гміні Любеня Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки